Hendrik VIII van Engeland, de Engelse koning
 Hendrik VIII (toneelstuk), Shakespeares toneelstuk over deze koning
 Henry VIII (2003), Britse dramafilm uit 2003